Saint-Honorat,het tweede grootste eiland van de Lérins-eilanden, gelegen op ongeveer anderhalve kilometer van de kust bij de stad Cannes
Lerina (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spinneruilen (Erebidae)